Салих Гилимханович Батыев (Салих Ғилемхан улы Батыев, ; , д. Ново-Дюмеево, Уфимская губерния — 7 декабря 1985, Казань) — советский партийный и государственный деятель.

Председатель Президиума Верховного Совета Татарской АССР (1960—83 гг.), заместитель Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР.
Член Президиума Верховного Совета СССР (с 1958 года)

Биография 

Родился в семье башкирского крестьянина. С 16 лет активно участвовал в общественной жизни помогал организовывать первую комсомольскую ячейку на селе, и через три года был замечен райкомом ВЛКСМ.

 1930—1931 гг. — пропагандист Бакалинского райкома ВКП(б) Башкирской АССР,
 с 1931 года — студент Казанского финансово- экономического института, но с третьего курса учёбу прервал по партийной мобилизации.
 1933—1936 гг. — помощник начальника политотдела по комсомольской работе Акташской МТС, секретарь Арского райкома ВЛКСМ.
 в 1935 по предложению первого секретаря обкома ВКП(б) Лепа, Батыева назначили заведующим Отделом Татарского областного комитета ВЛКСМ
 2 августа 1937 года бюро Татобкома ВЛКСМ освободило Батыева от занимаемой должности «за связь с врагом народа С. Еникеевым» — главным редактором ведущей республиканской партийной газеты «Красный Татарстан», 17 декабря 1937 года исключён из ВКП(б), но через месяц — 25 января 1938 вновь принят с выговором «за потерю бдительности»,
 1937—1943 гг. — преподаватель рабочего факультета при Казанском химико-технологическом институте им. Бутлерова А.М., лектор Татарского областного комитета ВКП(б),
 1943—1950 гг. — заместитель Председателя Совета Министров Татарской АССР.
 в 1950 г. — окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП(б).
 1950—1951 гг. — инструктор Отдела партийных, профсоюзных и комсомольских органов ЦК ВКП(б).
 1951—1957 гг. — секретарь Татарского обкома КПСС.
 1957—1960 гг. — второй секретарь Татарского обкома КПСС. Одновременно заведующий кафедрой партийного и советского строительства Казанской высшей партийной школы при ЦК КПСС (1957 г.).
 1958 г. - депутат Верховного Совета СССР 5 созыва, член Президиума Верховного Совета СССР.
 1960 г. в связи с назначением на ответственный пост выправил себе новый паспорт, где была указана национальность «татарин» (ранее «башкир»).
 1960—1983 гг. — Председатель Президиума Верховного Совета Татарской АССР, заместитель Председателя Президиума Верховного Совета РСФСР.

Член Центральной ревизионной комиссии КПСС (1966—1971).
Депутат Верховного Совета ТАССР в 1947—1951 гг. и 1955—1985 гг., депутат Верховного Совета РСФСР в 1967—1980 гг.

Награды и звания 
Награждён орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени (в т.ч. 14 июня 1957), орденом Дружбы народов, орденом Знак почета», медалями.

Память 
В 2006 году была открыта мемориальная доска С.Батыеву на фасаде дома № 23а по ул. Гоголя, где политик жил в 1960—1985 гг.

В 2011 году именем Салиха Батыева названа вновь формируемая улица на территории Приволжского района г. Казани.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Батыев, Салих Гилимханович

Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Депутаты Верховного Совета РСФСР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета РСФСР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Члены Президиума Верховного Совета СССР
Председатели Президиума Верховного Совета Татарской АССР
Заместители председателя Президиума Верховного Совета РСФСР
Члены Центральной ревизионной комиссии КПСС
Вторые секретари Татарского обкома КПСС
Функционеры ВЛКСМ
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС